Reno este un nume propriu care se poate referi la:

Denumiri geografice 
Canada
 Reno No. 51, o municipalitate rurală din provincia Saskatchewan

Italia
 Râul Reno din Italia

Statele Unite ale Americii
 Comitatul Reno, statul Kansas
 Reno, statul Indiana
 Reno, statul Nevada
 Reno, statul Ohio
 Reno, statul Pennsylvania
 Reno, comitatulLamar, statul Texas
 Reno, comitatul Parker, statul Texas
 El Reno, statul Oklahoma
 Districtul Reno, statul Michigan
 Districtul Reno, statul Minnesota

Persoane 

 Don Reno, muzician american de muzică country
 Ginette Reno, autoare franco-canadiană
 Janet Reno, fost procuror general al Statelor Unite ale Americii
 Jesse L. Reno, general american din timpul Războiului mexican-american și al Războiului Civil American
 Jesse W. Reno, inventator american al scării rulante
 Jean Reno, actor francez
 Kelly Reno, actriță americană
 Marcus Reno, ofițer american de cavalerie, participant în Bătălia de la Little Big Horn
 Mike Reno, muzician canadian de muzică rock
 Tony Reno, muzician suedez de muzică rock
 Walter E. Reno, ofițer naval american